Meszno ist ein polnischer Ortsname:

 Meszno (Dubeninki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Meschkrupchen, 1938 bis 1945 Meschen, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Meszno (Michów), Dorf im Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Meszno (Kolonie), Kolonie im Powiat Lubartowski, Woiwodschaft Lublin
 Meszno (Garbów), Dorf im Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin
 Meszno (Otmuchów), Dorf in der Woiwodschaft Oppeln

Siehe auch: Meszna